Termenul Stil se poate referi la o epocă, regiune, personalitate, caracteristic modului de realizare a unor activități umane. Astfel se pot diferenția stiluri diferite:
 Stil vechi cum este Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România
 Stil nou (Art Nouveau)
 In artă:
 Stil baroc ca de exemplu case în stil baroc din Turda
 Stil gotic poate fi întâlnit la Catedrala Evanghelică din Sibiu
 In literatură:
 Figură de stil
 Referitor la o persoană:
 Trăiește în stil mare (trăiește bine), sau are stil (este manierat, cultivat)
 Referitor la o epocă:
 Renașterea perioadă care a avut un stil caracteristic, în pictură, arhitectură, literatură, muzică, îmbrăcăminte, maniere, exprimare, dans etc.
 În biologie:
 Stil, parte componentă a pistilului unei flori (se află deasupra ovarului și poartă stigmatul).

Vezi și 
  
 
 Stilistică, disciplină care se ocupă cu studiul stilurilor 
 Stil baroc, stil artistic apărut în Italia în jurul anilor 1600, reprezentat în arhitectură, dans, filozofie, mobilier, muzică, literatură, pictură, sculptură, teatru 
 Stil gotic, stil artistic răspândit în Europa medievală începând cu anul 1140
 Stil brâncovenesc, stil artistic care caracterizează  operele de artă din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și din vremea primilor Mavrocordați (până în 1730)
 Stil nou, sistem de calculare a timpului după calendarul gregorian
 Stil vechi, sistem de calculare a timpului după calendarul iulian
 Stilul extern, stil în artele marțiale care se bazează pe mișcări ample și pe forța fizică
 Stilul intern, stil în artele marțiale care se bazează pe mișcări scurte și concentrare maximă 
 Stiluri arhitectonice
 Stiluri artistice
 Stiluri cinematografice

Legături externe 
 Stil (dexonline.ro)